

Persone 
 Gus Menos – politico statunitense
 Hillary Menos – poeta inglese
 Solon Ménos – scrittore e politico haitiano

Altro 
 Menos – personaggio della serie animata Teen Titans
 Menos – hollow giganteschi nel manga e anime Bleach